Хуанфран — уменьшительное имя от «Хуан Франсиско», которое может означать:
 Гарсия, Хуан Франсиско (род. 1976) — испанский футболист, защитник.
 Торрес, Хуанфран (род. 1985) — испанский футболист, защитник.
 Морено, Хуанфран (род. 1988) — испанский футболист, вингер.
 Гевара, Хуанфран (род. 1995) — испанский мотоциклист.